Аношко — фамилия.

 Аношко, Валерий Станиславович (1938—2015) — белорусский географ и почвовед, доктор географических наук, профессор.
 Аношко, Юрий Геннадьевич (род. 1959) — генеральный директор Радиотехнического института имени А. Л. Минца, доктор военных наук, профессор.